The Fox Hunt – film del 1901 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
 The Fox Hunt – film del 1909 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
 Caccia alla volpe (The Fox Hunt) – film del 1931 diretto da Wilfred Jackson
 Caccia alla volpe (The Fox Hunt) – film del 1938 diretto da Ben Sharpsteen